El término declinación puede referirse a:

 Declinación gramatical, serie ordenada de las distintas formas que adopta una palabra en función de los casos en que se usa.
 Declinación astronómica, una de las coordenadas de la esfera celeste, equivalente a la latitud sobre la Tierra.
 Declinación solar, es una aplicación particular de la declinación astronómica para el movimiento del sol.
 Declinación magnética, ángulo comprendido entre el norte magnético local y el norte verdadero (o norte geográfico).
 Declinación mural, ángulo de orientación del reloj solar vertical empleado en su diseño.